Это список статей со сходными заголовками Сеннар, об области в Судане. Местность в Междуречье, упоминаемая в Ветхом Завете — Сеннаар.

Сеннар может относиться к следующим понятиям:

 Сеннар — государство, существовавшее в Судане в XVI—XIX веках.
 Сеннар — провинция в современном Судане.
 Сеннар — город, столица одноимённого суданского штата.